Тепевакан де Гереро има више значења:

 Општина Тепевакан де Гереро (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Тепевакан де Гереро (Тепевакан де Гереро, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику